Надир Михайлович Малишевский (23 мая 1918, Елец — 6 декабря 1977, Москва) — советский актёр театра и кино.

Биография 
Родился 23 мая 1918 года в Ельце. Отец, Михаил Петрович Малишевский, давал своим детям необычные имена. Его сестру назвали Зенита, а он получил имя Надир (точка небесной сферы противоположная зениту).

В 1941 году окончил Театральное училище имени Б. Щукина.
В том же году был призван в РККА и участвовал в Великой Отечественной войне. В марте 1943 года получил ранение, до июня находился на лечении в госпитале, был демобилизован и отправлен в распоряжение Комитета по делам искусств.

С июля по сентябрь 1943 года работал в Белорусском фронтовом театре, затем — во фронтовом драматическом театре. В 1941, с 1944 года и до конца жизни — актёр Театра имени Вахтангова. 

В кино с 1940 года. Исполнял, преимущественно, лирических и героических персонажей.

Был женат на актрисе, кинорежиссёре дубляжа Клеопатре Сергеевне Альперовой (1912—1993), расстались в 1960-х годах. Сын — Сергей Надирович Малишевский (1950—2000), актёр кино и дубляжа. 

Умер 6 декабря 1977 года от сердечного приступа. Похоронен на 37-м участке Ваганьковского кладбища.

Фильмография 

  — Дело Артамоновых — Илья-младший
 1941 — Дочь моряка — эпизод
  — Поединок — Бахметьев, капитан госбезопасности
  — Крейсер «Варяг» — мичман Мусатов
  — Сельская учительница — Иван Цыганков-старший
 1947 — Марите
  — Путь славы — Коля Макагон
  — Садко — Вышата
  — Команда с нашей улицы — Иванов
  — Серебристая пыль — Джек
  — Морской охотник — Казаченко
  — Она Вас любит! — регулировщик (в титрах не указан)
  — Много шума из ничего (телеверсия спектакля Театра имени Вахтангова) — Клаудио
  — Екатерина Воронина — Константин Алексеевич Леднёв
  — Весенние грозы — Виктор Бородин
  — Течёт Волга
  — Доживём до понедельника — телеведущий
  — Чиполлино — синьор Помидор до потрясения

Озвучивание 
  — Краса ненаглядная

Дубляж 
  — Гойя, или Тяжкий путь познания

Ссылки 
 
 Малишевский Надир Михайлович
 Надир Малишевский в Авторском проекте Алексея Тремасова

Персоналии:Театр имени Е. Б. Вахтангова
Похороненные на Ваганьковском кладбище